Djevica (zviježđe), zviježđe
 Djevica (znak), astrološki znak
 Djevica (sveci), u Katoličkoj Crkvi oznaka za svetice koje su odlučile živjeti potpuno posvećene Kristu
 Djevičanstvo, stanje osobe koja nikada nije imala spolni odnos

da:Virgin
en:Virgin (disambiguation)
he:בתולה (פירושונים)
it:Virgin
ja:ヴァージン
ko:버진
pt:Virgin